Heeß oder Heess ist der Familienname folgender Personen:

 Walter Heeß (1901–nach dem 1. Mai 1945), Leiter des Kriminaltechnischen Instituts der Sicherheitspolizei 
 Wilhelm Heeß (1892–1950), deutscher Bibliothekar und Bibliograf
 Trude Heess (1910–1990; eigentlich Gertrud Mayer), deutsche Schauspielerin